Asociación Deportiva América es un club de la Provincia de Chiriqui, que es del área de Bugaba-Divala, ya que su sede es el estadio Vitelio Ortega de Divala y juega en la liga de Divala.

Este club se funda en 1970 por aquel hombre Carlos (Tonina) Gutiérrez , luego el 22 de septiembre de 2000 se funda en honor a  Carlos Tonina Gutiérrez el A.D América y que Es considerado hoy por hoy el mejor equipo de fútbol organizado de la provincia de Chiriquí, su copa América en honor a Carlos Tonina Gutiérrez se juega todo los años en el mes de junio con la participación de equipos de primera división de fútbol de Costa Rica y Panamá siendo uno de los mejores eventos de fútbol del país. Su página web     es uno de los logros más importante ya que pone al club A.D América tanto nacional como en un nivel internacional.
Actualmente tien una plantilla de 60 jugadores divididos en categoría juvenil 14 años, la sub20 y la mayor A.

El club en el 2008 y 2009 va a jugar la copa Rommel Fernández para buscar un boleto en ANAPROF.
Es un club que sus cimientos está basado en su Moral, honestidad, y el trabajo por jóvenes de la provincia, la Asociación Deportiva América Busca rescatar los valores Morales de todo los jóvenes que forman parte de esta gran entidad Roja y Negra, su ultra roja fundada en 1970 los acompaña a todas partes. visita su página web clik aquí---

Copas, trofeo Carlos Tonina Gutiérrez 2006.2007, 2008 
Entre sus logros esta la realización de tres copas internacionales, las mismas jugadas en la provincia de Chiriquí con equipos profesionales de Panamá y Costa Rica. La primera Copa Fue ganada por el San Francisco de la Chorrera y participaron el San Carlos de la primera división del fútbol de Costa Rica, el poderoso San Francisco, el atlético Veragüense,  el Atlético Chiriquí en el anfitrión el Club América de Bugaba, la segunda versión de este evento se jugó con la participación del Municipal Pérez Zeledón , el Sanfrancisco de la Chorrera, el Atlético Chiriquí, y el anfitrión el Club América ganando este torne el Municipal Pérez Zeledón, la tercera versión de la Copa la Jugó la Universidad de Costa Rica conocida por la U.C.R, de la primera división del fútbol de Costa Rica, el San Francisco de la Chorrera, el Atlético Veragüense y el anfitrión el Club América Ganando esta copa el San Francisco de la Chorrera, este evento es único en la provincia de Chiriquí con equipos de primera división y que solo la organiza el A.D América de Bugaba ver imaganes -- http://www.gratisweb.com/adamericafc/copas.htm

Palmarés 2008 
Entre sus palmarés está el ser campeón Distritorial en muchas ocasiones, sub. campeón provincial y en la actualidad es el campeón provincial de clubes de la provincia de Chiriquí 2008 y sub Capoen de la provincia de Chiriqui 2009.y semifinalista de la Copa Romel Fernández , torneo donde solo juegan los campeones y sub campeones provinciales.

Equipos de fútbol de Panamá
Equipos de fútbol fundados en 1970